Гравеллона может означать:

 Гравеллона-Ломеллина — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия
 Гравеллона-Точе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола